Zakon Rycerzy Jezusa Chrystusa – utworzony w 1209 r. w Langwedocji
 Zakon Rycerzy Jezusa Chrystusa – utworzony w 1233 r. w Parmie